Łokomotiw-Izumrud Jekaterynburg (ros. ВК «Локомотив-Изумруд» Екатеринбург) – męski klub siatkarski z Rosji powstały w 1945 z siedzibą w Jekaterynburgu.

Sukcesy 
 Mistrzostwa Rosji:
  1. miejsce (1x): 1999
  2. miejsce (4x): 1997, 1998, 2000, 2001
  3. miejsce (1x): 2003
 Puchar Rosji:
  1. miejsce (3x): 1999, 2000, 2001
 Puchar Europy Zdobywców Pucharów:
  3. miejsce (1x): 1999
 Puchar Top Teams:
  2. miejsce (1x): 2001
 Puchar CEV (1980-2007):
  3. miejsce (1x): 2004
 Puchar Challenge:
  2. miejsce (1x): 2008

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona klubu

Lokomotiw Izumrud Jekaterynburg
Kluby sportowe w Jekaterynburgu
Kluby siatkarskie założone w 1945